Andrea Della Rena – umanista italiano
 Giulia Della Rena – religiosa italiana
 Orazio Della Rena – politico italiano